Le tournoi de tennis de Glen Iris est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute du 8 au .

Lorraine Coghlan remporte le simple dames. En finale, elle bat Beverley Rae.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Beverley Rae et Lorraine Coghlan.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Glen Iris

Navigation 

dames 1962
Glen Iris
Tennis en Australie en 1962
Sport en octobre 1962